Românești este denumirea mai multor localități din România.

Etimologie 
Românești face parte din toponimele personale, fiind format de la Roman prin derivare cu sufixul colectiv -ești, sau de la Român(ul) ceea ce conduce la ideea existenței unui om numit așa într-o regiune locuită de străini. Existența documentelor privitoare la satul din Gorj cu același nume, indică posibilitatea formării toponimului de la antroponimul Roman. Ținând cont că regiunea este locuită din vechime de moldoveni, satul ar fi putut primi numele de la un român din Muntenia.

Localități 
S-ar putea referi la una din următoarele:

 Românești, județul Bacău
 Românești, județul Botoșani, reședința comunei omonime
 Românești, județul Dâmbovița
 Românești, județul Dolj
 Românești, județul Iași, reședința comunei omonime
 Românești, județul Maramureș
 Românești, județul Prahova
 Românești, județul Satu Mare
 Românești, sat din cadrul comunei Grănicești din județul Suceava
 Românești, județul Timiș
 Românești, județul Vrancea

 Peștera Românești, aflată în județul Timiș, în apropierea comunei omonime, Românești, Timiș

Perioada interbelică 
 Românești, județul Tighina (în prezent orașul Basarabeasca, Republica Moldova)

Vezi și 
 Romania (dezambiguizare)

Note 

Nume proprii
Toponime românești

http://www.ziarulprahova.ro/stiri/administratia-locala/171171/campina-se-va-infrati-cu-orasul-cimislia-din-republica-moldova